

Palmarès

Giocatore

Club

Nantes: 1976-1977

Nantes: 1978-1979

Nazionale

Allenatore
 
Sochaux: 2003-2004

Paris Saint-Germain: 2005-2006

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Vincitori di medaglia d'oro olimpica per la Francia
Calciatori vincitori di medaglia d'oro olimpica